Ива́н Тимофе́евич Арте́мьев (а — ) — Герой Советского Союза (), участник советско-финской (пулемётчик 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец) и Великой Отечественной войн (командир звена, лейтенант).

Биография 
Родился а в селе Азовка (ныне — часть города Боброва Воронежской области) в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Образование неполное среднее. В 1935 окончил курсы трактористов, работал в колхозе.

В Красной армии с 1938 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

Пулемётчик 69-го стрелкового полка (97-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт) рядовой И. Т. Артемьев отличился в бою 12 марта 1940 года. На острове Мусти-Саари северо-восточнее города Выборга (ныне — Ленинградская область) огнём своего пулемёта он отразил несколько ночных контратак противника. Когда кончились патроны, умело использовал гранаты. Всего в этом бою отважный красноармеец уничтожил более 30 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Артемьеву Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 84).

В 1941 году И. Т. Артемьев окончил Качинское военное авиационное училище. В действующей армии стал командиром авиационного звена. 25 июня 1944 года в воздушном бою у города Толочин Витебской области лейтенант И. Т. Артемьев погиб (у д.Свидерщина).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 84)
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Медали

Память 
 Похоронен в деревне Заболотье Толочинского района Витебской области, где на могиле Героя установлен обелиск.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Толочинском районе